Siergiej Mironow (polityk);
 Siergiej Mironow (funkcjonariusz)